Ха́нская () — станица в Республике Адыгея. Входит в состав городского округа город Майкоп.

География 

Станица расположена в западной части городского округа Майкоп, на правом берегу реки Белая. Находится в 7,5 км к северо-западу от города Майкоп и в 8 км к юго-востоку от города Белореченск.

Вдоль восточной окраины станицы проходит федеральная автотрасса , параллельно которой тянется железнодорожная ветка Белореченская — Хаджох Северо-Кавказской железной дороги. Действует железнодорожная станция Ханская. Регулярным автобусным сообщением связана с Майкопом и Белореченском. В 4 км к востоку от станицы расположен военный аэродром — Ханская.

Площадь территории населённого пункта установлены постановлением N240 от 20.04.2011 года и составляет — 21,92 км2.

Ближайшие населённые пункты: Весёлый на западе, Приречный и Родники на северо-западе, Восточный на севере, Родниковый на востоке, Западный и Гавердовский на юго-востоке. Между станицей и хутором Гавердовский, расположены СНТ — Авангард, Буровик, Деметра, Джанатан, Коммунальник, Красноречье, Приречный, Проектировщик, Селекционер и Яблонька.

Станица расположена у подножья Лесистого хребта, в предгорной зоне республики. Средние высоты на территории населённого пункта составляют около 170 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой преимущественно волнистые равнины с общим уклоном с юго-запада на северо-восток, с положительными формами рельефа в виде холмистых и курганных возвышенностей.

Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Белая, напротив станицы в неё впадает река Ханка. К востоку протекает река Псипце-Келермес, вдоль старого русла которой расположено множество запруд и искусственных водоёмов.

Климат на территории станицы влажный умеренный (Dfa). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +11,5°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +23,0°С. Среднемесячная температура января составляет около 0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 750 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по июль.

Этимология 
Своё название станица получила по имени Ханского брода, существовавшего ещё до появления станицы на реке Белой. По местной легенде, река Ханка протекающая напротив станицы, была так названа в связи с тем, что на ней во время одного из походов на адыгов, находилась резиденция крымского хана. Считается, что так называемая Ханская ставка находилась за нынешним хутором Веселым, вверх по течению реки Ханки.

История 
На территории станицы люди живут издревле. В окрестностях станицы обнаружены развалины христианского храма XII века. Здесь же некогда проходила генуэзская торговая дорога, которая была ответвлением от Великого Шёлкового пути.

К середине XIX века в этих местах прошли ожесточённые бои Кавказской войны, в связи с чем, здесь начала сооружаться укреплённая линия для закрепления территорий. В 1860 году начала формироваться Белореченская укрепленная линия. В систему её укреплений и вошла станица Ханская, основанная 20 октября 1862 года..

Изначально входила в Майкопский отдел Кубанской области. Первыми переселенцами были казаки из станицы Александровской Лабинской укрепленной линии. Казаков-охотников в Ханскую было направлено 234 семейства. Не все из них переселялись по собственному желанию. Некоторые — по жребию, и потому назывались «жеребьевщиками». Они всю жизнь были военнообязанными, имели казачью форму, содержали коней и оружие для военной службы. Станицу заселяли и жители различных губерний центральной России: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской и Екатеринославской. Приезжие из других губерний, и не будучи приписанными к I и II Линейным Казакам, назывались «иногородними», занимались ремеслами, торговлей. Земля же принадлежала казакам. На каждого рядового полагался надел в 7-8 десятин, а потомственные казаки получали ещё по 6 десятин. Казачья верхушка (офицеры, урядники, старшины) имели по 100, 150 и до 200 десятин земли. Некоторые из них имели по 50 пар волов, по 500 голов рогатого скота, по несколько тысяч овец. Крупные хозяйства обеспечивали работой до 70 работников. Были в станице дворяне и купцы. В Ханской было широко развито земледелие, выращивали злаковые, бахчевые. Хозяйства возили овощи в Майкоп, а пшеницу поставляли в северные регионы Российской Империи. Кроме местного производства, в Ханскую поставляли товары из Европы, так мануфактурная лавка Шепелевых успешно торговал английской шерстью и тканями. К 1913 году в станице имелось 5 школ, в которых обучалось 240 учеников обоих полов. К 1923 году осталась 1.

Первоначальные рода и семьи станицы (дореволюционные): Калашниковы, Мельниковы, Шепелевы, Столяровы, Подтопельневы, Филимоновы, Малыхины, Чевозаровы, Порпуловы, Алехины, Березлевы, Нихотины, Арешкины, Пашковы, Богачёвы, Цыбаневы, Панчохины, Шестаковы, Жуковы, Матушкины, Дубасовы, Поплавковы, Закуткины, Ковтун, Пивненко, Голубовы, Лопатниковы.

Из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907)

Ханская — станица Кубанской обл., Майкопского отд. Жит. 5500, 3 церкви, раскольничьи и молитвенные дома. 5 торгово-промышленных зав. и 1 завод. Жители занимаются хлебопашеством, скотоводством и табаководством (в год до 6 тыс. пд.).

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 5 233 чел. (46,5 %). Женщины — 6 012 чел. (53,5 %).

Местное самоуправление 
Станица Ханская вместе с хутором Весёлый, входят в ТОС (территориальное общественное самоуправление) № 18 городского округа Майкоп. Местное самоуправление является территориальным исполнительным органом местной администрации (ТИОМА) городского округа Майкоп и осуществляет исполнительно-распорядительные функции на территории станицы Ханская и хутора Весёлый. Администрация ТОС № 18 — городской округ Майкоп, станица Ханская, ул. Краснооктябрьская, № 21.
 Председатель местного самоуправления — Троцков Анатолий Максимович.
 Администратор местного самоуправления — Руденко Александр Александрович.

Транспорт 
Через станицу проходят городские маршруты:
 № 10 «АГУ — микрорайон „Черёмушки“ — станица Ханская»;
 № 10-А «АГУ — микрорайон „Черёмушки“ — станица Ханская»;
 № 10-В «АГУ — микрорайон „Черёмушки“ — хутор Весёлый».

Внутри-станичные маршруты:
 № 1-Х «улица Садовая — улица Интернациональная»;
 № 10-Х «улица Интернациональная — улица Садовая».

Улицы 
Уличная сеть станицы состоит из 87 улиц, 25 переулков и 4 проездов.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Майкоп
Появились в 1862 году в России
1862 год в Адыгее